Abau steht für:

 Abau (Sprache), eine Sprache auf Papua-Neuguinea
 Abau (Papua-Neuguinea), Ort in Papua-Neuguinea
 Abau Distrikt, Distrikt in Papua-Neuguinea

weitere:
 deutscher Name für den Fluss Abava in Lettland
 deutscher Name für die Landschaft Abov in der Slowakei